Maud Muller – poesia di John Greenleaf Whittier
Maud Muller – cortometraggio muto del 1909
Maud Muller – cortometraggio muto del 1911
Maud Muller – cortometraggio muto del 1912
Maud Muller – cortometraggio muto del 1924 diretto da Renaud Hoffman